Jan Rajchel (1881-1937), doktor praw, adwokat, burmistrz Sanoka
 Jan Rajchel (1964-), generał brygady Wojska Polskiego